Caffarel steht für: 
 Caffarel (Schokolade), einen italienischen Schokoladenhersteller

Caffarel ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Caffarel (1903–1996), römisch-katholischer Priester, spiritueller Autor und Gründer der Equipes Notre-Dame
 José María Caffarel (1919–1999), spanischer Schauspieler
 Louis Charles Caffarel (1829–1907), französischer General